Weinheimer bezeichnet:

 die Einwohner der Stadt Weinheim

Weinheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Weinheimer (* 1964), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker und Komponist
 Horst Weinheimer (1930–2017), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Jakob Weinheimer (1878–1962), deutscher Maler, Radierer und Designer
 Karl August Weinheimer (1819–1898), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Paula Hahn-Weinheimer (1917–2002), deutsche Geochemikerin

Siehe auch:

 Weinheim (Begriffsklärung)
 Weinheimer Senioren-Convent